Les següents entrades es corresponen amb cooperatives de consum a la ciutat de Barcelona:

 Barceloneta
 La Sardineta

 Ciutat Vella
 El Bròquil del Gòtic
 Tota Cuca Viu
 Cooxino
 Les Horteres de la Ribera

 Eixample
 El Guaret
 Pixapins
 Arrels
 I un rave!
 La Garangola
 Verduretes de l'Ateneu Layret

 Gràcia
 L'Aixada
 La fresca
 El Rusc
 Les Trementinaires de Vallcarca i el Coll
 La Tòfona
 Valldures
 La Senalla
 Nàfent
 Les Verdures de Roxanne
 Verdures roges
 Verduretes

 Les Corts
 El Bròquil
 Acció Hortera
 Skamot Verd

 Horta-guinardó
 EcoRocaguinarda
 La Carmela Verdulera
 EcoEstel
 Ridorta
 Associació de Consum Ecològica Pirineu
 El Pinyol Vermell

 Nou Barris
 El Llevat
 Userda 9
 Asia
 La Cebolla Roja
 Can Masdeu
 Les Vinyes de Can Roquetes

 Poble Nou
 Estèvia
 Mespilus
 Massa Terra
 Verdnou
 Cydonia
 La Unió de Poblenou - La Datzira

 Poble Sec
 La Seca
 El Carretó

 Sant Andreu
 Borronets
 El Borró
 30 panxes
 El Rec de Sant Andreu

 Sant Martí
 Cooperativa del Clot i Camp de l'Arpa
 Grup de consum La Ziztània
 El Girasol de Sant Martí
 Cooperativa Pam a Pam

 Sants
 La lleialtat
 Germinal
 La garrofera de Sants
 L'Economat social de Sants
 Faves comptades
 Panxacontenta

 Sarrià 
 Col i Nata
 Can Pujades

Referències 

Cooperatives de consum de Catalunya
cooperatives de consum de Barcelona